Padre Burgos kan avse:
 José Burgos (1837-1872), spansk-filippinsk präst
 Padre Burgos (Quezon)
 Padre Burgos (Södra Leyte)